John Dennis peut faire référence à: 

John Dennis (1658–1734), dramaturge anglais
  (1771–1806), membre du Congrès du Maryland
  (1807–1859), son fils, membre du Congrès du Maryland
John Stoughton Dennis (1820–1885), arpenteur Canadien
  (1835–1894),  général de brigade breveté de l'époque de la guerre civile de l'Union américaine
John Dennis (1871–1939), constructeur automobile anglais, à  (devenu Dennis Specialist Vehicles)
  (1916 – 2002), ornithologue américain
  (1865-1949), député pour Birmingham Deritend, 1918–1922
  (1917–2000), homme politique du Missouri
  (1931–2020), ancien évêque de St Edmundsbury et Ipswich
  (1939), mathématicien
  (1952), animateur de talk-show à la radio américaine
  (1933), homme politique américain à l'Assemblée générale du New Jersey
  (1959), diplomate anglais et ancien ambassadeur du Royaume-Uni en Angola

Entreprises
 ou John Dennis Coachbuilders, carrossier britannique et constructeur de véhicules spécialisés

Voir aussi
 Jack Dennis (1931), électricien et informaticien américain
  (1913–2006), joueur de cricket anglais
  (1942-2020), chanteuse
  (mort 1609), poète et pêcheur